Kroužkovec může znamenat:

 kmen kroužkovci
 beznohý ještěr ze skupiny Amphisbaenia (dvouplazi): kroužkovec (Blanus)